Chiesa di San Giovanni di Malta, a Messina
Chiesa di San Giovanni di Malta, a Venezia